Il campionato era formato da cinquantasei squadre e il Willem II vinse il titolo.

Eerste Klasse A

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti, PT = Punti

Eerste Klasse B

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti, PT = Punti

L'Achilles 1894 batte Oosterparkers nello spareggio.

Eerste Klasse C

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti, PT = Punti

Eerste Klasse D

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti, PT = Punti

Il Hermes DVS batte Sparta Rotterdam nello spareggio.

Gruppo per il titolo

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti, PT = Punti

Collegamenti esterni

Campionato olandese di calcio
Calcio nel 1951
Calcio nel 1952